Ел Веинтиуно има више значења:

 Ел Веинтиуно (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Веинтиуно (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Веинтиуно (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику